Il singolare del torneo di tennis Belgian Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrice Myriam Casanova che ha battuto in finale Arantxa Sánchez Vicario 4-6, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Cristina Torrens Valero (primo turno)
 Martina Suchá (primo turno)

 Magüi Serna (quarti di finale)
 Virginia Ruano Pascual (semifinali)
 Martina Müller (quarti di finale)
 Émilie Loit (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Belgian Open 2002